Linkshändiges Teilchen bezeichnet in der Physik ein Teilchen mit
 negativem Chiralitätseigenwert, siehe Chiralität (Physik)
 Spin entgegen der Bewegungsrichtung, siehe Helizität